Die Jagd nach dem Glück steht für:

 Die Jagd nach dem Glück (Operette), Operette von Franz von Suppè (1888)
 Die Jagd nach dem Glück (Film), deutscher Spielfilm von Rochus Gliese (1930)